I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-17 2014 sono stati la terza edizione del torneo organizzato dalla FIBA. Il torneo si è giocato a Klatovy e a Plzeň, nella Repubblica Ceca, dal 28 giugno al 6 luglio 2014. Gli  hanno vinto il titolo per la terza volta consecutiva.

Squadre qualificate 
A partire da questa edizione, il numero delle squadre ammesse alla fase finale è stato innalzato da 12 a 16.

Africa

America

Asia

Europa

Oceania

Paese organizzatore

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Incontri 5º/8º posto

Incontri 9º/16º posto

Classifica finale

Premi 
 MVP del Mondiale:  Ángela Salvadores
 All-Tournament Team:
  Ángela Salvadores
  Katie Lou Samuelson
  Joyner Holmes
  Virág Kiss
  Debóra Dubei

Collegamenti esterni 
 

2014
Pallacanestro nel 2014